(qui signifie « géant Ninja ») est un genre de dinosaures sauropodes titanosaures de la  du Crétacé inférieur (Berriasien - Valanginien) en Argentine. C'est le plus ancien titanosaure connu à ce jour et l'espèce type  été nommée et décrite en 2021. Son nom vient d'un surnom du paléontologue argentin Sebastian Apesteguia, et l'épithète spécifique vient du technicien Rogelio Zapata. Il est connu à partir de restes post-crâniens découverts en 2014.

Classification 
Dans une étude de 2021 concernant la classification de Dzharatitanis (identifié à l'origine comme un rebbachisauridé, mais qui s'est avéré par la suite être un titanosaure), la phylogénie suivante a été proposée (les positions possibles de Ninjatitan sont indiquées en texte gras) :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Argentine